Le district de Baiyun (白云) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le district de Baiyun (白云) est une subdivision administrative de la ville de Guangzhou dans la province du Guangdong en Chine.

 Le Temple Baiyun est situé dans le village de Shuangfupu, dans la province chinoise du Hunan.